Naslag (munt), een munt die na de officiële aanmuntingsperiode weer gemunt is
 Naslag (muziek), een versiering die ná de (hoofd)noot gespeeld wordt

Zie ook 
 Naslagwerk